Sörsjön kan syfta på:

Sverige

Skåne 
Sörsjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun,

Blekinge 
Sörsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (28 ha)

Småland 
Sörsjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (26 ha)
Stora Sörsjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun och Lessebo kommun,  (7 ha)
Sörsjön (Vissefjärda socken, Småland, 626259-148127), sjö i Emmaboda kommun,  (9 ha)
Sörsjön (Vissefjärda socken, Småland, 626703-148079), sjö i Emmaboda kommun,  (11 ha)
Sörsjön (Vissefjärda socken, Småland, 627320-149553), sjö i Emmaboda kommun,  (12 ha)
Sörsjön (Källeryds socken, Småland, 636278-136804), sjö i Gnosjö kommun,  (7 ha)
Sörsjön (Källeryds socken, Småland, 636805-137413), sjö i Gnosjö kommun,  (7 ha)
Sörsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (18 ha)
Sörsjön (Sandseryds socken, Småland), eller Åsasjön sjö i Jönköpings kommun,  (14 ha)
Lilla Sörsjön, sjö i Lessebo kommun, 
Sörsjön (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (6 ha)
Sörsjön (Bringetofta socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (10 ha)
Sörsjön (Hylletofta socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (37 ha)
Sörsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (1,3 km²)
Sörsjön (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (41 ha)
Sörsjö, sjö i Vaggeryds kommun,  (31 ha)
Sörsjön (Värnamo socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (14 ha)

Västergötland 
Sörsjön (Bollebygds socken, Västergötland, 639477-130925), sjö i Bollebygds kommun, 
Sörsjön (Bollebygds socken, Västergötland, 640341-131288), sjö i Bollebygds kommun,  (20 ha)
Sörsjön (Gullereds socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (39 ha)
Sörsjön (Skogsbygdens socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun,  (8 ha)

Östergötland 
Sörsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Sörsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (49 ha)
Sörsjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (11 ha)
Sörsjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Sörsjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (26 ha)

Bohuslän 
Stora Sörsjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (2 ha)
Sörsjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (2 ha)

Södermanland 
Sörsjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (93 ha)

Närke 
Sörsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (6 ha)
Sörsjön (Lerbäcks socken, Närke, 652968-146192), sjö i Askersunds kommun, 
Sörsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653741-146542), sjö i Askersunds kommun,

Västmanland 
Stora Sörsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (55 ha)
Sörsjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (2 km²)
Sörsjön (Sura socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (2,4 km²)

Uppland 
Sörsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (1,6 km²)

Värmland 
Sörsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (13 ha)

Dalarna 
Sörsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (11 ha)
Sörsjön, Malung-Sälens kommun, by i Malung-Sälens kommun, 
Sörsjöns kapell, kyrkobyggnad i Sörsjön i Dalarna, tillhörande Lima-Transtrands församling i Västerås stift,

Gästrikland 
Sörsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun och Ockelbo kommun,  (10 ha)

Hälsingland 
Sörsjön (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (46 ha)
Sörsjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (23 ha)
Sörsjön (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (29 ha)
Sörsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (67 ha)

Jämtland 
Sörsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (72 ha)
Sörsjön (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (77 ha)
Sörsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (65 ha)

Medelpad 
Sörsjön (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (20 ha)
Sörsjön (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (12 ha)

Ångermanland 
Sörsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (33 ha)

Västerbotten 
Sörsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (5 ha)

Lappland 
Sörsjön (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (29 ha)
Sörsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn